MR kan henvise til flere artikler:

 MR-scanning – er en teknik til at danne billeder af kroppens indre
 MR-togsæt – et togsæt, der benyttes af DSB og Arriva
 MR (restaurant) – en Michelin-restaurant i København
 Mouvement Réformateur – et belgisk parti